Bitva o Mosul může odkazovat na několik bitev svedených o toto severoirácké město:
 Bitva o Mosul (1107) – dobytí města Kiličem Arslanem
 Bitva o Mosul (2004) – během války v Iráku
 Mosulská ofenzíva (2008) – americko–irácká ofenziva během války v Iráku
 Bitva o Mosul (2014) – dobytí města Islámským státem
 Mosulská ofenzíva (2015) – kurdská ofenzíva
 Mosulská ofenzíva (2016) – irácko–kurdská ofenzíva
 Bitva o Mosul (2016–2017) – probíhající irácká ofenzíva za znovudobytí města